Secondhand Serenade — проект американского музыканта чешского происхождения Джона Везели. Везели записал три студийных альбома: Awake (2007), A Twist in My Story (2008) и Hear Me Now (2010).

Биография 
Джон Везели начал свою карьеру с выступлений в группе Sounds Like Life. При поддержке отца, профессионального джаз-музыканта в Чехии, начал заниматься музыкой в 12 лет, 8 лет играл на бас-инструментах в различных местных группах.

Secondhand Serenade 
Прежде чем Джон собрал группу в 2004 году, он начал самостоятельно писать музыку, нашёл деньги и отправился в студию записывать свой дебютный альбом под названием Awake, который вышел в 2007 году. Альбом стал началом его карьеры, он выбрал себе оригинальное имя Secondhand Serenade, чтобы не быть похожим на обычного музыканта.

В 2006 году подписал контракт с Glassnote Records. Второй альбом A Twist in My Story вышел 19 февраля 2008 года. Первый сингл «Fall for You» появился в продаже 21 января 2008 года. 28 января состоялась премьера клипа «Fall for You».

3 августа 2010 состоялся релиз третьего студийного альбома Hear Me Now. 3 мая 2011 выпустил EP под названием Weightless.

Состав

Текущий концертный состав 
 John Vesely — вокал, гитара, фортепиано
 John Harvey — гитара, бэк-вокал
 Alex Sier — барабаны
 Lucas Vesely — бас-гитара
 Tom Breyfogle — клавишные, бэк-вокал

Бывшие участники 
 Ryan Cook — гитара, бэк-вокал
 Steve Shebby — бас-гитара

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Official Myspace
 Official JamNow Page with Recorded Live Performance and Interview
 Interview with Secondhand Serenade at TheMusicEdge.com, 3/3/06 
 "Secondhand Serenade; Digital Distribution Provides Boost To Heatseeking Artist," Billboard, 2/23/07
 "Local makes MySpace his space," Palo Alto Daily News, 3/16/07
 "Secondhand Serenade confirms "2007 Couch Tour" with Monty Are I," Monsters and Critics, 3/22/07
 "Secondhand Serenade brings raw emotion first-hand," Daily 49er, 3/28/07
 "Secondhand Serenade Named 'MTV Discover & Download Artist'; Band Now featured on Yahoo! 'Who's Next?' and AOL 'Breakers' Online Competitions," top-40 charts, 3/29/07
 Complete Secondhand Serenade Discography 
 Q&A with John Vesely

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Рок-группы из Калифорнии